Guayusa hace referencia a dos plantas:
Guayusa (Piper callosum), arbusto amazónico de la familia Piperaceae.
Guayusa (Ilex guayusa), árbol amazónico de la familia Aquifoliaceae.